Ла Ерадура, Ранчо има више значења:

 Ла Ерадура, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ерадура, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ерадура, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику